Сплав Вуда — легкоплавкий сплав, изобретённый в 1860 году американским дантистом Барнабасом Вудом (Barnabas Wood). Температура плавления — 60—68,5 °C, плотность — 9720 кг/м³.

Состав:
 Олово — 12,5 %;
 Свинец — 25 %;
 Висмут — 50 %;
 Кадмий — 12,5 %.
Существует и ряд других рецептов сплава Вуда с низкой точкой плавления.

Токсичность 

Сплав Вуда токсичен из-за содержания в нём кадмия, поэтому контакт с голой кожей считается вредным, особенно в расплавленном состоянии. Известно, что пары из кадмиевых сплавов представляют опасность для человека. Отравление кадмием несет риск рака, аносмии (потери обоняния) и повреждения печени, почек, нервов, костей и дыхательной системы.
Пыль может образовывать легковоспламеняющиеся смеси с воздухом.
Также сплав Вуда, как и сплав Розе, имеет в составе свинец, что также представляет опасность для здоровья.

Применение 
Сплав Вуда применяется в прецизионном литье, в операциях изгиба тонкостенных труб, в качестве выплавляемых стержней при изготовлении полых тел способом гальванопластики, для заливки металлографических шлифов, в датчиках систем пожарной сигнализации, в качестве низкотемпературной нагревательной бани в химических лабораториях и др.
Из-за низкой температуры плавления использовался в качестве шутки — субъекту розыгрыша давали ложку из сплава Вуда и предлагали размешать ей горячий чай, в котором ложка плавилась.

Популярные ошибки 
Из-за происхождения фамилии Вуд от wood (лес, древесина), неопытные технические переводчики иногда называют сплав «деревянным металлом».

Изобретение сплава часто приписывают американскому физику Роберту Вильямсу Вуду, тем более, что розыгрыш с использованием сплава упоминается в биографической книге о нём В. Сибрука, однако знаменитый физик родился только в 1868 году, через 8 лет после этого изобретения, и, более того, даже не является родственником изобретателя сплава — Барнабаса Вуда.

См. также 
 Сплав Розе
 NaK
 Галинстан
 Легкоплавкие сплавы (большой список)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Видеоролик, демонстрирует свойства сплава Вуда
 

Легкоплавкие сплавы